Havarie bezeichnet:

 Havarie, ein Schaden am Schiff oder an dessen Schiffsladung
 Havarie (2006), Schweizer Film von Xavier Koller
 Havarie (2016), deutscher Dokumentarfilm von Philip Scheffner
 Havarie (Album), ein Album der deutschen Rapperin Haiyti
 Havarie (Roman), einen Kriminalroman von Merle Kröger
 Tatort: Havarie, eine Folge der deutschen Krimireihe Tatort
 im Rundfunk den Ausfall einer Sendung, weshalb das Havarieprogramm gesendet wird